A competição até 67 kg feminino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2019 ocorreu no dia 29 de julho, no Polideportivo Villa El Salvador em Callao, Lima.

Medalhistas

Resultados

Chave principal
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Oitavas de final
|RD2=Quartas de final
|RD3=Semifinais
|RD4=Final
|team-width=210

|RD1-team03=
|RD1-score03=9
|RD1-team04=
|RD1-score04=7

|RD1-team05=
|RD1-score05=16
|RD1-team06=
|RD1-score06=4

|RD1-team07=
|RD1-score07=22
|RD1-team08=
|RD1-score08=2

|RD1-team11=
|RD1-score11=0
|RD1-team12=
|RD1-score12=0

|RD1-team13=
|RD1-score13=8
|RD1-team14=
|RD1-score14=0

|RD2-team01=
|RD2-score01=26
|RD2-team02=
|RD2-score02=7

|RD2-team03=
|RD2-score03=12
|RD2-team04=
|RD2-score04=7

|RD2-team05=
|RD2-score05=1
|RD2-team06=
|RD2-score06=5

|RD2-team07=
|RD2-score07=8 
|RD2-team08={{flagPASOathlete|Milena Titoneli|BRA|2019}}
|RD2-score08=9

|RD3-team01=
|RD3-score01=11
|RD3-team02=
|RD3-score02=9

|RD3-team03=
|RD3-score03=5
|RD3-team04={{flagPASOathlete|Milena Titoneli|BRA|2019}}
|RD3-score04=10

|RD4-team01=
|RD4-score01=8
|RD4-team02=

Ligações externas
 
 

Eventos do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2019